Harald Malmberg kan syfta på:

* Harald Malmberg (1879–1948), svensk militär och politiker
 Harald Malmberg (1883–1971), svensk ämbetsman